Ум, УМ — многозначное слово или аббревиатура:
 Ум — совокупность способностей человека или животного к восприятию, запоминанию, обобщению, оценке и принятию решения.
 Ум — в каббале одна из 10 сефирот.

Топонимы 
 Ум — река в Томской области России.

Фамилия 
 Ум Савут (? — 1972) — камбоджийский военачальник.

Аббревиатура 
 УМ (управление механизации) — тип предприятий в региональных структурах промстройиндустрии СССР.